Randolph megye (Alabama)
 Randolph megye (Arkansas) 
 Randolph megye (Észak-Karolina) 
 Randolph megye (Georgia) 
 Randolph megye (Illinois) 
 Randolph megye (Indiana) 
 Randolph megye (Missouri) 
 Randolph megye (Nyugat-Virginia)